Wincenty Majewski (1807–1888) – polski adwokat
 Wincenty Majewski (1841–1930) – polski prawnik i publicysta